

Film 
 Danton – film del 1921 diretto da Dmitrij Buchoveckij
 Danton – film del 1931 diretto da Hans Behrendt
 Danton – film del 1932 diretto da André Roubaud
 Danton – film del 1970 diretto da John Howard Davies, con Anthony Hopkins
 Danton – film del 1983 diretto da Andrzej Wajda con Gérard Depardieu e Anne Alvaro

Marina 
 Danton – classe di corazzate pluricalibro francesi 
 Danton – corazzata francese di classe Danton (1909)

Musica 
 Danton – album di Michel Sardou del 1972

Personaggi immaginari 
 Danton – personaggio de Il Tulipano Nero

Persone 
 Antoinette Gabrielle Danton (1760-1793) – personalità legata alla Rivoluzione francese; prima moglie di Georges Jacques Danton
 Georges Jacques Danton (1759-1794) – rivoluzionario francese
 Louise Sébastienne Danton Dupin (1776-1856) – personalità legata alla Rivoluzione francese; seconda moglie di Georges Jacques Danton e poi moglie di Claude-François-Étienne Dupin
 Michael "Mike" Danton (1980) – hockeista su ghiaccio canadese
 Ray Danton, all'anagrafe Raymond Caplan (1931-1992) – attore statunitense
 Danton – pseudonimo dello scrittore rivoluzionario austriaco Robert Bodanzky (1879-1923)

Toponimi 
 Danton – township della contea di Richland (Dakota del Nord)
 Danton – villaggio del Kent non più esistente, demolito per il tunnel della Manica

Altro 
 Danton – pistola, basata sulla FN Modèle 1910, prodotta dall'azienda spagnola Llama, Gabilondo y Cia